The 4 Finger Club ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Produktionsstudios Digital Sin. Bis zum Jahr 2009 wurden 27 Teile gedreht. Die Filme zeigen ausschließlich lesbische Szenen, häufig unter Einbeziehung von Sexspielzeug.

Die offizielle Website zur Serie wurde 2002 freigeschaltet.

Auszeichnungen 
 2000: AVN Award – Best All-Girl Feature (für The 4 Finger Club 2)

Weblinks 
 www.fourfingerclub.com Website zur Serie
 Filmreihe in der IAFD

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film